The Quarrelsome Anglers – cortometraggio del 1898 diretto da Cecil M. Hepworth 
The Quarrelsome Anglers – cortometraggio del 1903 prodotto dalla S. Lubin